Dados viciados pode querer dizer:
 Um álbum da banda portuguesa Xutos & Pontapés
 Poliedros utilizados em jogos de azar

Desambiguação